Commodores − piąty album studyjny amerykańskiego zespołu The Commodores z 1977 roku wydany przez wytwórnię Motown. Płyta zajęła pierwsze miejsce wśród albumów R&B w cotygodniowym notowaniu Billboard 200.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Commodores
Albumy muzyczne wydane w roku 1977
Albumy Motown